Ruta 1 – jedna z najważniejszych i najstarszych dróg w Paragwaju
 Ruta 1 – droga krajowa w Urugwaju